Em outubro de 1912, apareceu o Rio Negro Football Club por iniciativa de Aloísio Mamede que juntou os rapazes de Fortaleza. Torna-se o melhor time da cidade vencendo todos os seus jogos disputados. Disputou os campeonatos de 1912 , 1913 e 1914, vencendo todos os jogos que disputou. sendo um dos clubes fundadores da Liga Cearense de Futebol presidida por Alcides Santos.

Clubes de futebol do Ceará
Clubes de futebol fundados em 1912
Fundações no Ceará em 1912